__БЕЗКН__

Hyainailourinae sp. A (DPC 6555) је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду средњег олигоцена настањивала подручје Африке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је доњи десни преткутњак (или p2 или p3) пронађен на фосилним локалитету Каменолом И () на подручју гувернората Фајум у Египту. По својој грађи је сличан преткутњаку врсте "Pterodon" africanus. Сматра се да фосил DPC 8345 (одломљени врх лијевог очњака) са фосилног локалитета Каменолом М () такође представља остатак ове врсте сисара. 

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Hyainailourinae sp. A (DPC 6555).

Временска распрострањенст врсте Hyainailourinae sp. A (DPC 6555) унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара